Miejscowości w USA:
 New Hampton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 New Hampton – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 New Hampton – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap
 New Hampton – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap

Gminy w USA:
 New Hampton (ang. New Hampton Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Chickasaw
 New Hampton (ang. New Hampton Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Belknap